Грано де Оро има више значења:

 Грано де Оро (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Грано де Оро (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Грано де Оро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Грано де Оро (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грано де Оро (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грано де Оро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грано де Оро (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грано де Оро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грано де Оро (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грано де Оро (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грано де Оро (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грано де Оро (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грано де Оро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грано де Оро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грано де Оро (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Грано де Оро (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Грано де Оро (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Грано де Оро (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Грано де Оро (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Грано де Оро (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Грано де Оро (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Грано де Оро (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Грано де Оро (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику